Pripjat, napušteni grad poslije Černobilske nesreće u sjevernoj Ukrajini
 Pripjat (rijeka), rijeka u Bjelorusiji i Ukrajini